Ltd. steht für:
 Limited, eine Bezeichnung für eine Kapitalgesellschaft in vielen Ländern, die zum Commonwealth gehörten oder gehören

LTD steht für:
 Ford LTD (Australien), australisches Automobilmodell (1973–2007)
 Ford LTD (Nordamerika), US-amerikanisches Automobilmodell (1965–1979)
 Kawasaki LTD (Softchoppervarianten), japanisches Motorrad
 Lietuvos teisininkų draugija, deutsch Litauischer Juristenverein
 long-term depression, englisch für Langzeit-Depression, ein Fachbegriff aus der Neurobiologie und Neurophysiologie
 LTD Guitars, ein Tochterunternehmen des Gitarrenherstellers ESP (Gitarren)
 Flughafen Ghadames, einen Flughafen in Libyen nach dem IATA-Code

LTD